Mameli ist der Familienname von:

 Eva Mameli Calvino (1886–1978), italienische Botanikerin
 Goffredo Mameli (1827–1849), italienischer Dichter